Débris peut faire référence à :
 en navigation maritime, les débris sont les pièces d’un vaisseau qui a fait naufrage, celles d’un vieux bâtiment qu’on a dépecé ;
 en astronautique, un débris spatial est un objet artificiel circulant sur une orbite terrestre amené là dans le cadre d'une mission spatiale et qui n'est pas ou plus utilisé ;
 En aéronautique, un corps étranger, ou débris, est tout type d'élément étranger à un aéronef mais pouvant lui causer des dommages ;
 en musique, , est un groupe punk / metal actif entre 2001 et 2008 ;
 en musique,  est un album du groupe Ayria sorti en 2003.
 une série TV, Débris (série) de Science-fiction.